Фо́ли, Фо́ули () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Фоли, Бернард (род. 1989) — австралийский регбист.
 Фоли, Джеймс (1973—2014) — американский фотожурналист.
 Фоли, Джессика (род. 1983) — австралийская баскетболистка.
  (род. 1939) — британский генерал, руководитель военной разведки Великобритании в 1994—1997.
 Фоли, Джон Патрик (1935—2011) — католический священник, американский и куриальный кардинал.
 Фоли, Дэйв (род. 1963) — канадский актёр, комик, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Фоли, Кевин (род. 1984) — ирландский футболист, защитник.
  — французский музыкант.
  — американский политик, лейтенант-губернатор Небраски.
 Фоли, Маргарет (1827—1877) — американская скульптор.
 Фоли, Марк (род. 1954) — американский политик, конгрессмен.
 Фоли, Мик (род. 1965) — американский рестлер, писатель, стендап-комик, актёр.
 Фоли, Морис (1930—2013) — австралийский крикетчик и хоккеист на траве.
 Фоли, Мэри Джо — американская независимая техническая журналистка, писательница.
 Фоли, Ред (1910—1968) — американский певец в стиле кантри.
 Фоли, Скотт (род. 1972) — американский актёр.
 
 Фоли, Франсуа-Жак-Филипп (1833—1905) — бельгийский математик и астроном.
 Фоли, Фрэнсис (1884—1958) — британский разведчик и дипломат.
 Фоли, Хью (род. 1944) — американский гребец.
 Фоли, Энтони (1973—2016) — ирландский регбист.

Топоним 
  — город в штате Алабама, США.
 Фоли — город в штате Миннесота, США.
 Фоли — остров Канадского Арктического архипелага.
 Фоли — площадь в Нью-Йорке.

См. также 
 Фолли
 Фоули

Примечания